Ліга чемпіонів УЄФА 1993–1994 — 39-й футбольний турнір між найкращими клубами європейських країн і другий такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі на «Олімпійському» стадіоні в Афінах перемогу святкував «Мілан», який з рахунком 4-0 здолав «Барселону».

У порівнянні з попереднім сезоном у формат турніру було внесено деякі зміни: з групи виходили по дві команди, а не одна, як раніше, тому було введено додатковий одноматчевий півфінальний раунд.

Попередній раунд 

|}
1 Тбіліське «Динамо» було дискваліфіковано через спробу підкупу рефері в першому матчі попереднього раунду.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Всі матчі турніру на сайті УЄФА  
 Ліга чемпіонів УЄФА 1993-94 на rsssf.com  

1993-94